

Свеце — місто в Свецькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Свеце — гміна в Свецькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвеце — село в гміні Лешна Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьвеце — село в гміні Бжозе Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства